Starfire (DC Comics) - een superheld van DC Comics.
Starfire (roman) - een sciencefictionroman van Charles Sheffield.
Starfire (spel) - een sciencefictionbordspel.
Starfire (nummer) - een nummer van de Britse band DragonForce.